Качаник може бити:

 Качаник, град и сједиште истоимене општине у Косовском управном округу, КиМ, Република Србија
 Општина Качаник, општина у Косовском управном округу, КиМ, Република Србија
 Стари Качаник, насеље у општини Качаник, КиМ, Република Србија

или

 Качанички Град
 Качаничка клисура